

Astronomia
 29555 MACEK – asteroide della fascia principale

Persone
 Brooks Macek – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato tedesco
 Michal Macek – calciatore ceco
 Ondřej Macek – clavicembalista, direttore d'orchestra e musicologo ceco
 Roman Macek – calciatore ceco
 Vladko Maček – politico jugoslavo